Паган:

История
 История Мьянмы#Королевство Паган — первое государство бирманцев.
 Паган — хан Болгарии в 767—768 годах.
 Паган () — именование язычника, отсюда паганизм.

Топонимы
 Паган — город в Мьянме.
 Паган — остров Северных Марианских островов.

Фамилия
 Паган, Блез Франсуа — французский фортификатор XVII века.
 Паган, Эмилио (род. 1991) — американский бейсболист.
 Пауло Сезар де Араужо (более известный как Паган; 1934—1991) — бразильский футболист.

Музыка
 Паган-метал — направление в музыке.